Такмичење жена у дисциплини скијашког трчања масовни старт 30 км слободним стилом на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржаће се 22. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 11:00 часова по локалном времену.

Титулу је бранила Јустина Ковалчик из Пољске.

Систем такмичења 
Све такмичарке се поређају у редове по 10—15, са најбоље рангираним такмичаркама у првом реду. На пуцањ стартног пиштоља започињу трку слободним стилом. Победник је прва такмичарка која пређе линију циља.

У овој дисциплини учествовало је 57 такмичарки из 24. земље.

Земље учеснице 
Учествовало је 57 такмичарки из 24. земље.

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.